Mychniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Mychniwka (Reschetyliwka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Reschetyliwka
 Mychniwka (Teofipol), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Teofipol